Wartenfels, teils entsprechend Wartenfelser, Herren von Wartenfels heißen:
 Schloss Wartenfels (Lausitz) in der Lausitz
 Schloss Wartenfels (Lostorf) im Kanton Solothurn
 Wartenfels (Adelsgeschlecht), Herren der gleichnamigen Burg bei Lostorf
 Ruine Wartenfels (Presseck), eine größtenteils abgegangene Spornburg bei Presseck im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Turmhügel Wartenfels (Presseck), abgegangene Turmhügelburg bei Presseck im Landkreis Kulmbach, Bayern 
 Ruine Wartenfels (Thalgau) im Salzkammergut, Land Salzburg
 Waldenfels zu Wartenfels, eine Adelslinie, siehe Waldenfels (Adelsgeschlecht)
sowie:
 Wartenfels-Klasse, Frachtmotorschiff der DDG „Hansa“, Bremen
 Wartenfels (Presseck), ein Ortsteil von Presseck im Landkreis Kulmbach, Bayern 

Wartenfels ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Heinrich Grimm von Wartenfels (1754–1821), Solothurner Politiker